Пилипи́шин — українське і білоруське прізвище, утворене від власного імені Пилип. Походить від церковного чоловічого імені Філіпп, яке в перекладі з давньогрецької означає «любитель коней». Покровителем цього імені вважається святий мученик Філіпп Апамейський.

Носії

В 
 Пилипишин Віктор Петрович (1961) — український політик.

І 
 Пилипишин Іван Васильович (1946) — Архієпископ Чернівецький і Буковинський Варлаам, парох в Бучачі.

Примітки 

Українські прізвища